Holopherne est originellement le nom en français d'un personnage biblique. Holofernes est son nom dans de nombreuses langues dont l'allemand, l'anglais, le danois, l'espagnol, le néerlandais, le polonais, le portugais et le suédois.

Culture et société 
 Holopherne est, selon le Livre de Judith (l'un des sept livres deutérocanoniques apocryphes de l'Ancien Testament), un général envoyé en campagne par Nabuchodonosor II. Sa décapitation par Judith est devenue une allégorie du combat de la foi victorieuse de l'hérésie.  
 , ou plus précisément Judith décapitant Holopherne, est un thème particulièrement représenté dans la peinture européenne du , mais présent dans celle des  et traité aussi dans la littérature et la musique.

Arts plastiques 
 Judith et Holopherne (Judith y Holofernes) est un tableau de Goya, peint entre 1819 et 1823 ;
 Judith et Holopherne (Judith und Holofernes) est un tableau de Klimt, peint en 1901.

Littérature et théâtre 
 Holopherne (Holofernes en anglais) est un personnage de Peines d'amour perdues, une comédie de Shakespeare.
 Holopherne (Oloferne en italien) est un personnage du Purgatoire, la deuxième cantica de la Divine Comédie, de Dante.
 Thubal Holoferne (ou Holopherne) est un personnage du Gargantua, le deuxième roman de Rabelais.

Musique 
 Holopherne est un opéra de Boris von Vietinghoff-Scheel, composé en 1883.
 Holofernes est un portrait pour baryton et orchestre sur des textes de Friedrich Hebbel, composé par Siegfried Matthus.

Anthroponyme 
 Judith Holofernes, de son vrai nom Judith Holfelder von der Tann (1976-) est une chanteuse, guitariste et compositrice allemande.